105. længdegrad kan henvise til:

 105. vestlige længdekreds
 105. østlige længdekreds